Francisco Correa puede referirse a:
Francisco E. Correa (1878-1935) intendente de Rosario (Argentina) y diputado nacional.
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654), compositor y organicista español del Siglo de Oro.
Francisco Correa Sánchez, empresario español conocido por su implicación en el caso Gürtel.
Francisco Correa Errázuriz (1879-1934), agricultor y diputado chileno.
Francisco Javier Correa, director técnico ecuatoriano.